Гренада состоит из 6 округов и двух зависимых территории.